Die All-Ireland Senior Hurling Championship 2021 war die 134. Austragung der All-Ireland Senior Hurling Championship, dem wichtigsten Hurling-Wettbewerb der durch die Gaelic Athletic Association organisiert wird. Im Finale konnte sich Limerick mit 3-32 zu 1-22 gegen Cork durchsetzen.

Format 
Auf Grund der COVID-19-Pandemie wurde das Format angepasst und ähnelt so demjenigen wie es vor 2018.

Provincial Championships

Leinster Senior Hurling Championship

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Munster Senior Hurling Championship

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

All-Ireland Qualifiers

Vorrunde

Erste Runde

Zweite Runde

All-Ireland Senior Hurling Championship

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

Hurlingwettbewerb
Sportsaison 2021